Die wilde Meute steht für:

 Die wilde Meute (1975), italienischer Kriminalfilm
 Die wilde Meute, Alternativtitel von Vier Pastorentöchter, mexikanischer Western
 Die wilde Meute, eine Folge von Bibi und Tina, Hörspielserie